Джереми Ламар Чаппелл (; род. , Цинциннати, штат Огайо, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника.

Карьера 
Чаппелл занимался баскетболом в колледже Роберта Морриса, став одним из самых ярких звёзд в конференции Northeast (NEC). В сезоне 2008/2009 был признан баскетболистом года конференции.

Не став выбранным на драфте НБА 2009 года, отправился в Польшу, чтобы играть за клуб «Знич».

Затем провёл три сезона на Украине в составе «Говерлы» и «Ферро-ЗНТУ», с которыми выиграл три бронзовые медали чемпионата Украины.

В сезоне 2013/2014 выступал за «Триумф», принося команде 10,8 очка, 4,2 подбора, 3 передачи и 1,5 перехвата в среднем за игру в Единой лиге ВТБ. В поединке с «Нептунасом» Чаппелл сделал трипл-дабл (18 очков, 11 передач и 10 подборов). Таким образом, он стал вторым игроком за всю историю существования турнира, кто смог сделать трипл-дабл в матче Единой лиги ВТБ. Также Чаппелл помог люберецкому клубу выйти в финал Кубка Вызова ФИБА. Его средняя статистика в матчах турнира составила 9,4 очка, 3,9 подбора, 3,1 передачи и 1,4 перехвата.

В июле 2014 года перешёл «Автодор». В сезоне 2014/2015 в Единой лиге ВТБ набирал 11,5 очка, 5,2 подбора и 2,7 передачи в среднем за игру.

В мае 2015 года продлил контракт с саратовским клубом. В сезоне 2015/2016 в Единой лиге ВТБ Джереми набирал 13,4 очка, 5,2 подбора, 3,2 передачи и 1,6 перехвата в среднем за игру.

В июле 2016 года Чаппелл стал игроком «Банвита». В Лиге чемпионов ФИБА он набирал 8,7 очка, 4,1 подбора, 2,4 передачи и 1,9 перехвата в среднем за матч.

В июле 2017 года Чаппелл пополнил состав «Канту», где набирал 11 очков, 3 подбора и 2 передачи за игру.

В августе 2018 года перешёл в «Нью Баскет Бриндизи».

Достижения 
  Серебряный призёр Лиги чемпионов ФИБА: 2016/2017
  Серебряный призёр Кубка вызова ФИБА: 2013/2014
  Бронзовый призёр чемпионата Украины (3): 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013
  Обладатель Кубка Турции: 2017
  Обладатель Кубка Украины: 2012/2013
  Серебряный призёр Кубка Украины: 2011/2012

Статистика

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте БК «Автодор»
 Профиль на сайте университета Роберта Морриса

Баскетболисты США
Игроки БК «Знич»
Игроки БК «Говерла»
Игроки БК «Запорожье»
Игроки БК «Триумф»
Игроки БК «Автодор»
Игроки БК «Бандырма»
Игроки БК «Канту»
Игроки БК «Нью Баскет Бриндизи»
Игроки БК «Рейер Венеция»